La Communauté de communes du Grand Langres est une communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Marne en région Grand Est.

Historique 
Créée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 au , la communauté de communes du Grand Langres se forme à la suite de la fusion des communautés de communes du « Grand Langres (ancienne) » (34 communes) et du « Bassigny » (20 communes).

Composition 
Elle regroupe les  communes suivantes :

Démographie

Administration

Liste des présidents

Siège 
215, avenue du 21ème régiment d'infanterie, 52200 Langres.

Compétences 
Nombre de compétences exercées : 20

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalité en France
 Établissement public de coopération intercommunale
 Liste des intercommunalités de la Haute-Marne

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Grand Langres
Langres